

Макаровська — присілок, Афанасьєвський район Кіровська область
 Макаровська — село, Бабаєвський район Вологодська область
 Макаровська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Макаровська — присілок, Верховське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Макаровська — присілок, Спаське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область